Squamella är ett släkte av lavar. Squamella ingår i familjen Cladoniaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Squamella